Il doppio del torneo di tennis Oporto Challenger 2 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Johan De Beer e Brent Haygarth che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Federico Mordegan 6-2, 2-6, 7-6.

Teste di serie 

 Kent Kinnear /  Libor Pimek (primo turno)
 Horacio de la Peña /  Francisco Montana (quarti di finale)

Assente
 Marius Barnard /  Tom Mercer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1993